Detta är en lista över sjöar i Herrljunga kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Herrljunga kommun.

Lista

Externa länkar

Herrljunga kommun
 Lista